Le championnat du Brésil de football 1972 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Palmeiras.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Deuxième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Demi-finales 
 Palmeiras 1-1 Internacional
 Botafogo 2-1 Corinthians Paulista

Finale 
 Palmeiras 0-0 Botafogo
Palmeiras remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1972
Brésil
1972 au Brésil